I40, i40 ou I-40 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-40, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Myocardite aiguë, d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 I-40 Country, un album de Jerry Lee Lewis sorti en 1974.

Transports 
Automobile 
 Hyundai i40, une automobile du constructeur coréen Hyundai.

Autoroute
  Interstate 40, une autoroute américaine reliant Barstow à Wilmington.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres